Мёртвый сезон — непопулярная часть года на курорте.
фильмы
 «Мёртвый сезон» — советский фильм 1968 года; реж. Савва Кулиш.
 «Мёртвый сезон» () — британский фильм 1975 года; реж. Алан Бриджес.
 «Мёртвый сезон» ( /  / ) — франко-германо-швейцарский фильм  года; реж. Даниэль Шмид.
 «Мёртвый сезон» () — фильм  года совместного производства Германии, Румынии, Великобритании, США; реж. Джевон О’Нилл[en].

прочее
 «Мёртвый сезон» — восьмой студийный альбом группы «Чёрный обелиск».
 Мёртвый сезон на телевидении — промежуток перед началом нового телевизионного сезона.